Selestina se može odnositi na:

 Selestina, (), španski roman iz 15. veka
 Selestina (roman), engleski roman iz 18. veka